Stati Uniti d'America
Grinnell, città della contea di Poweshiek, Iowa
Grinnell, città della contea di Gove, Kansas